Culebrón puede referirse a:

 Culebrón, animal mitológico sudamericano.
 Una telenovela.
 Herpes zóster, neuropatía con manifestaciones cutáneas.
 Culebrón, una pedanía del municipio de Pinoso, en España.
 Culebrón (canción), canción original del grupo de rock venezolano Sentimiento Muerto.
 Estero Culebrón, curso de agua en la Región de Coquimbo, Chile.